Dardanup kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dardanup (ort), Western Australia, 
 Dardanup (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar